Spörhase oder Spoerhase ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Spoerhase (* 1974), deutscher Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Ingeborg Spoerhase-Eisel (* 1947), deutsche Politikerin
 Rolf Spörhase (1889–1982), deutscher Schriftsteller
 Ulrike Spörhase-Eichmann (* 1958), deutsche Biologin und Hochschullehrerin